Троарн:

 Троарн — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Троарн — кантон во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.